Эммингер (нем. Emminger) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Эммингер, Отмар (1911—1986) — немецкий государственный деятель, президент Немецкого федерального банка с 1977 по 1979 год.
  (1808—1885) — немецкий литограф и художник-пейзажист.
 Эммингер, Эрих (1880–1951) — германский юрист и политик; отец Отмара Эммингера.